Мантере () — прізвище.

Персоналії 
 Мікко Мантере (1974) — фінський боксер, призер чемпіонату Європи.
 Оскарі Мантере (1874—1942) — фінський педагог, просвітитель, державний і політичний діяч, 16-ий прем'єр-міністр Фінляндії.